Региональная держава — условное, неюридическое обозначение государств, которые благодаря своему экономическому и военному потенциалу оказывают определяющее политическое влияние на систему международных и международно-правовых отношений в отдельных макрорегионах Земли, значительно превышающее таковое у соседних государств вплоть до региональной гегемонии.

Такое положение региональных держав в макрорегионе подобно положению великих держав (сверхдержав) в общемировом масштабе.

Определение 
Существование региональных держав отражает многополярность всего современного мира и полярность самих макрорегионов. Чаще всего (кроме нескольких случаев когда региональная держава является также великой) региональные державы играют важную роль в макрорегионе, но не в мировом масштабе.

Европейский консорциум политических исследований определяет региональную державу как «государство, принадлежащее географически определённому региону, доминирующее в этом регионе в экономических и военных понятиях, способное оказывать гегемонирующее влияние в регионе и потенциально в мировом масштабе, склонное использовать для этого свои сильные ресурсы, признаваемое или даже почитаемое как региональный лидер своими соседями».

Немецкий институт глобальных и локальных исследований утверждает, что региональная держава должна:
 быть частью определённого региона в его идентичности;
 претендовать быть региональной силой (самовыражаться таковой);
 проявлять определённое влияние в регионе в идеологии;
 располагать сравнительно более высокими военными, экономическими, демографическими, политическими и идеологическими возможностями;
 быть хорошо интегрированной в регион;
 придавать высокое значение региональной безопасности;
 оцениваться как региональная сила другими государствами в регионе и за его пределами, особенно другими региональными державами (если таковые есть);
 отличаться плотным участием в региональных и глобальных форумах.

Исторические региональные державы 
Историческими региональными державами были: 
 в Европе —  и 
 в Азии —

Современные региональные державы 
Ниже приведены по макрорегионам и в алфавитном порядке государства, расцениваемые как региональные державы в официальных международных отношениях и политологами, аналитиками и прочими экспертами. Эти государства в большой степени отвечают вышеприведённым критериям региональных держав, хотя различные эксперты имеют несколько разные мнения о том, какие государства являются региональными державами. Региональные державы, являющиеся одновременно великими державами, выделены жирным шрифтом.

Примечания к таблице
 региональные державы Леванта
 региональные державы Персидского залива

См. также 
 Большая двадцатка
 Великая держава

Примечания 

Геополитика
Международные отношения
Политология
Списки стран